X-rated steht für:

 X-Rating, als Altersfreigabe für Filme und Literatur
 X-Rated Kult DVD, ein Vertrieb für Filme
 X Rated, ein Filmmagazin für Filmzensur, Horror- und Splatterfilme